Turner County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Turner County (Georgia)
 Turner County (South Dakota)